Sydney jelentheti:

Helység nevek 

 Sydney, Ausztrália
 Sydney City
 Electoral district of Sydney
 Division of Sydney
 Sydney (Új-Skócia), Kanada
 Sydney (Észak-Dakota), USA
 Sydney (Florida), USA
 Sydney (Dél-Afrika), Dél-Afrika
 Sydney (Vanuatu), Vanuatu

Személyek 
 Syd, amerikai rock zenész 
 Sydney Moon, amerikai model 
 Sydney Penny, amerikai színésznő 
 Sydney Pollack, amerikai színész, producer, és rendező
 Thomas Townshend, I. vikomt Sydney

Geológiai képződmények 

 Mount Sydney King, 
 Mount Sydney (Queensland), 
 Mount Sydney (Nyugat-Ausztrália), 
 Sydney-sziget, 
 Sydney-öböl, 
 Sydney Cove, 
 Sydney-tó 
 Sydney Creek (Queensland) 
 Sydney Creek (Victoria), 
 Sydney Creek (Nyugat-Ausztrália)
 Sydney Tom Creek

Lásd még 
 Sidney (egyértelműsítő lap)